São Jorge (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 São Jorge (Azoren), een eiland in de Atlantische Oceaan, onderdeel van de Azoren Sul
 São Jorge (Santana), een plaats in de Portugese gemeente Santana (Madeira)
 São Jorge (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez